Caps steht für:
 ein Zinsderivat, siehe Zinscap und Zinsfloor
 Caps (Texas), ein gemeindefreies Gebiet im US-Bundesstaat Texas
 Caps Lock, Feststelltaste auf einer Tastatur, siehe Umschaltsperre
 Caps Brothers Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Pog (Spiel)

CAPS steht als Abkürzung für:
 Center for Analysis and Prediction of Storms
 Cleaved Amplified Polymorphic Sequence, eine molekularbiologische Methode zur Analyse  genetischer Marker
 Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay, ein ehemaliger französischer Gemeindeverband
 Computer Animation Production System, ein System von Disney und Pixar für die Animationsfilm-Postproduktion 
 Cryopyrin-assoziiertes periodisches Syndrom, Gruppe von drei autoinflammatorischen Krankheiten mit gemeinsamer genetischer Grundlage
 N-Cyclohexyl-3-aminopropansulfonsäure, eine Puffersubstanz

Siehe auch:
 CAP
 Kaps

CAPS